Александр Каневский:
 Каневский, Александр Исаакович — главный режиссёр Челябинского ТЮЗа.
 Каневский, Александр Денисович (1923—2005) — полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Каневский, Александр Семёнович (род. 1933) — советский и израильский писатель-сатирик, поэт, драматург и сценарист.